Opawa (czes. Opava, niem. Troppau) – miasto w Czechach, w kraju morawsko-ślaskim, przy granicy z Polską
 Opawa – wieś w Polsce, w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w gminie Lubawka

2 cieki:
 Opawa – potok, dopływ Bobru
 Opawa – rzeka, dopływ Odry

Zobacz też 
 SFC Opava